Красномихайловское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Яшалтинском районе Калмыкии.

Административный центр — село Красномихайловское.

География 

Граничит на западе с Веселовским СМО, на севере — с Солёновским СМО, на востоке — с Краснопартизанским СМО, на юге — со Ставропольским краем. Восточная граница СМО проходит по реке Джалга.

Население

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Яшалтинского района
Сельские поселения Калмыкии